Proßnitz steht für

 Proßnitz in Mähren, Stadt im Okres Prostějov, siehe Prostějov
 Proßnitz (tschechisch Vražice), aufgelassenes Dorf in Südböhmen, siehe Truppenübungsplatz Boletice

 Marie Proßnitz, Pseudonym von Marie Nörenberg (1872–1962), deutsche Autorin und Bibliothekarin

siehe auch:
 Prosnitz auf Rügen, vergleiche Prosnitzer Werder